Ashdown House ist der Name folgender Häuser:

 Ashdown House (East Sussex), Landhaus in Forest Row, England
 Ashdown House (Oxfordshire), Landhaus in Ashbury, England
 Ashdown House (Massachusetts Institute of Technology), Wohnheim in Cambridge, Massachusetts, Vereinigte Staaten